Cernik est un toponyme qui peut désigner :
Cernik, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Brod-Posavina ;
Cernik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čavle, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Cernik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Žumberak, comitat de Zagreb ;